Sporters
 Primo Baran, Italiaans olympisch roeier (01-04-1943)
 Krzysztof Baran, Pools profvoetballer (26-07-1960)

 Overige personen
 Paul Baran, ontwikkelaar van computernetwerken (29-04-1926 - 26-03-2011)
 Şaban Baran, in Nederland veroordeelde moordenaar en vrouwenhandelaar van Turkse komaf (20-12-1970)
 Grzegorz Baran (piloot), Pools autocoureur en wedstrijdpiloot (29-12-1953)
 Grzegorz Baran (voetballer), Pools voetballer (23-12-1982)
 Baran Kosari, Iraans actrice (17-10-1985)

 Geografische namen
 Baran (district), district en stad in de Indiase staat Rajasthan
 Baran (Wit-Rusland), plaats in het noordoosten van Wit-Rusland
 Baran (Lublin), plaats in het Poolse woiwodschap Lublin
 Baran (Ambarawa), plaats in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Baran (Cawas), plaats in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Baran (Meral), plaats in de provincie Riouwarchipel, Indonesië
 Baran Melintang, plaats in de provincie Riau, Indonesië